Кубок Мустанга 2001 () — 54-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 16 декабря, а ответный состоялся 19 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2001 на rsssf.com

2001
Колумбия
2001 год в Колумбии